Kąty (ukr. Кути) – wieś na Ukrainie w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego.

Linki zewnętrzne 
 Кути (Kąty) na stronie Rady Najwyższej Ukrainy

Wsie w obwodzie lwowskim
Rejon radziechowski